Zapel ist der Name folgender Orte:

 Zapel, Gemeinde im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern
 Zapel (Hagenow), Ortsteil der Stadt Hagenow im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern
 Zapel (Karstädt), Gemeindeteil der Gemeinde Karstädt im Landkreis Prignitz in Brandenburg

Zapel ist der Familienname folgender Personen:

 Oliver Zapel (* 1968), deutscher Fußballspieler und -trainer